Onderdistrict in Indonesië
 Ngaliyan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ngaliyan (Bejen), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Ngaliyan (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Ngaliyan (Ngaliyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java